Canisteo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Canisteo (Minnesota)
 Canisteo (Stadt, New York)
 Canisteo (Dorf, New York)
 Canisteo Center (New York)
 Canisteo Township (Minnesota)

Fluss:
 Canisteo River, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Canisteo District General Office Building, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 82002970
 Canisteo Living Sign, in Canisteo, New York, ID-Nr. 04000707

Siehe auch:
 Canisteo-Halbinsel